Mužská dvouhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Francouz Gaël Monfils, který na turnaji nestartoval. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, 23letý Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal o šest let staršího maďarského kvalifikanta Mártona Fucsovicse po dvousetovém průběhu 7–6(7–4) a 6–4. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jeho osmý singlový titul na okruhu ATP Tour a po triumfech v Hamburku, Petrohradu a Vídni čtvrté prvenství na turnajích ATP Tour 500 v řadě.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2021
ATP Tour 2021